Armada est le nom d'une ville pirate flottante de fiction créée par China Miéville dans son roman Les Scarifiés. Cette cité-État fait partie de l'univers de fiction Bas-Lag préalablement abordé dans le roman Perdido Street Station.

Cette ville a été créée il y a plus de mille ans et l'on connait peu de ses origines. Dans Les Scarifiés, Armada est vue et décrite à travers les yeux de différents  citoyens récemment enrôlés de force, notamment les anciens habitants de Nouvelle-Crobuzon que sont Bellis Frédevin et le prisonnier Tanneur Sacq.

Description 
Armada est composée de centaines de navires, dirigeables et autres bâtiments maritimes assemblés et interconnectés, constituant une cité mobile sur les océans de Bas-Lag. Les navires, dont les plus vieux font partie d'Armada depuis plus de mille ans, intègrent des résidences et des usines construites sur leurs pont (et dans certains cas, dans leurs coques éventrées). La ville est peuplée d'au moins cent mille habitants, composés d'êtres humains, Cactacés, Khépris, ci-après, recréés, Écaillots ainsi que beaucoup d'autres races. Les personnes de classes inférieures et même celles considérées comme des criminels dans leurs États de Bas-Lag sont acceptées comme les égaux des autres citoyens d'Armada à partir de leur enrôlement et en viennent même souvent à occuper des postes de pouvoir. Ainsi, la population d'Armada est socialement, culturellement et racialement très diversifiée.

L'existence de la ville a été maintenue aussi secrète que possible pendant des siècles Armada se développe et s'enrichit par la piraterie et certains échanges avec d'autres factions pirates comme la faction cactacée de Tennir Kekpar. La piraterie des mers permet également l'acquisition de connaissances dans d'innombrables langues (tous les livres sont volés pour la bibliothèque des Grands Engrenages) et la croissance de la population Armada, car tout navire intercepté par les forces d'Armada est intégré physiquement à la ville tandis que son équipage et ses passagers sont enrôlés de force comme citoyens à vie. La langue d'Armada est le sel, une langue construite délibérément facile à apprendre et composé du vocabulaire des langues des nombreuses races qui peuplent la ville.

La ville se déplace essentiellement dans l'Océan démonté et même si tous les océans de Bas-Lag lui sont accessibles. Néanmoins, sa vitesse de déplacement est lente car elle est tractée par des navires remorqueurs et limité par la quantité de carburant disponible.

Calendrier 
Armada fonctionne avec des semaines de neuf jours et des années découpées en quatre quartos. Les neuf jours sont sèpredi, livredi, cornedi, cieudi, marquedi, croûtedi, joudi, luddi et kandi. Les deux seuls quarto nommés sont le quarto d'aiglati (parfois traduit également en quarto de buccirce) et le quarto de chair. La seule année nommée est intitulée 6/317.

Districts 
Armada est divisée en différents districts, chacun étant dirigé par un organisme différent.

Aiguillau 
Il est le plus puissant des districts, dirigé par les Amants, deux pirates anonymes couverts de cicatrices qui influencent le plus les décisions d'Armada. Le navire amiral de ce district est le Grand Esterne. Il possède également deux énormes dirigeables, l’Arrogance et le Trident, ainsi que la plate-forme sous-marine Sorgho volée à Nouvelle-Crobuzon.

Chutsesch 
Gouvernés par un Vampère nommé le Brucolac, les habitants de Chutsesch sont prospères et bénéficient d'une sécurité et de libertés individuelles plus importantes que celles des habitants de n'importe quel autres district d'Armada. En échange, ils payent pour ce mode de vie à travers une « hémotaxe » : ils donnent leur sang pour leur chef vampirique. Chutsesch, de même que Doguenish, se dresse contre les plans d'Aiguillau pour dresser l'advanç. Le navire amiral de Chutsesch est l’Uroc.

Beffroi 
Ce district est plus communément appelé Livreville ou parfois le quartier khépri. Dirigé par un triumvirat khépri, il abrite la bibliothèque des Grands Engrenages, l'immense bastion de la connaissance d'Armada.

Doguenish 
Doguenish est le plus démocratique de tous les districts et il est gouverné par le Conseil Démocratique, qui tend à s'opposer aux Amants. C'est à Doguenish que le Terpsichoria, le navire où Bellis Frédevin avait embarqué, est arrimé et c'est également là où se trouve le parc de Lafflin, un grand jardin public réparti sur plusieurs navires qui ont été vidés puis remplis de terre.

Vous-à-vous 
Ce district est dirigé par un roi-marchand nommé Friedrich, dont les faveurs ont été facilement achetées par les Amants. Il est considéré comme un bidonvilles impie  par la plus grande partie de la population d'Armada, mais Bellis a observé qu'il est plus mercantile que sans foi ni loi. Son navire amiral est le Déesse Salée.

Prélasse 
Le navire amiral de Prélasse est le Lamentation du tailleur. Il est le foyer des Sirins.

Jheure 
Ce district est dirigé par la reine cactus nommée Braginod. Son navire amiral est le Saskital.

Alose 
Ce district est gouverné par un général et il accueille la majorité des Écaillots. Son navire amiral est le Therianthropus.

Le quartier hanté 
C'est un district déserté formé d'anciens navires, auquel les croyances prêtent la présence de toutes sortes de goules et autres êtres surnaturels. Il a été utilisé comme un repaire par Silas Fennec.

L'advanç 
Au cours des évènements narrés dans Les Scarifiés, les Amants conçoivent et mettent en application un plan pour dresser un animal marin légendaire, l'advanç, afin de donner à Armada le pouvoir ultime sur les mers via une capacité de déplacement très rapide et quasiment illimitée. Dans l'histoire d'Armada, une telle tentative a déjà été essayée, comme en témoignent les cinq énormes chaînes attachées à la face inférieure des plus grands navires de la ville. Avec une équipe de scientifiques et d'ingénieurs, et à l'encontre des voix de plusieurs autres districts, Aiguillau est en mesure d'attirer un advanç en utilisant beaucoup d'énergie physique et magique. Cela donne à Armada les moyens de se rendre à la mythique Balafre.

Correspondance des noms de lieux

Référence

Articles connexes 
 Bas-Lag
 Nouvelle-Crobuzon

Ville de fiction
Lieu de fiction dans la littérature
Bas-Lag